dekorator – w informatyce, wzorzec projektowy należący do grupy wzorców strukturalnych
 dekorator – przyrząd kuchenny (szpryca, strzykawka)
 dekorator – przyrząd kuchenny (rękaw/worek cukierniczy)
 Dekorator – powieść detektywistyczna Borisa Akunina